УПК:
 Уголовно-процессуальный кодекс
 Учебно-производственный комбинат